Drakenfontein ('s-Hertogenbosch)
 Drakenfontein (Kopenhagen)